Baixo Alentejo (sub-região) — sub-região estatística (NUTS III) de Portugal
Baixo Alentejo (província) — antiga província portuguesa

Desambiguações de topônimos